Lijst van gemeentelijke monumenten in Beek (Limburg), in Beek, gemeente Beek in Limburg.
 Lijst van gemeentelijke monumenten in Beek (Berg en Dal), in Beek, gemeente Berg en Dal in Gelderland.